Корат:
 Корат (плато) — плато в восточной части Таиланда.
 Корат или Накхонратчасима — город в Таиланде.
 Корат (кошка) — порода короткошёрстных кошек.